Zeman peut désigner :

Personnalités 
 Allan Zeman (1949) : homme d'affaires hongkongais ;
 Bohumír Zeman (1957) : skieur alpin tchécoslovaque, puis tchèque ;
 Bořivoj Zeman (1912-1991) : réalisateur et scénariste tchèque ;
 Dietmar Zeman (1932) : bassoniste autrichien ;
 Josef Zeman (1915-1999) : footballeur et entraîneur tchécoslovaque ;
 Kamil Zeman, appelé Ivan Olbracht (1882-1952) : écrivain, poète, et journaliste tchèque ;
 Karel Zeman (1910-1989) : dessinateur et réalisateur tchécoslovaque de films d'animation ;
  (1947) : artiste, animatrice, illustratrice, et auteure de livre pour enfants tchèque ;
 Martin Zeman (1989) : footballeur tchèque ;
 Miloš Zeman (1944) : homme politique tchèque, président de la République ;
 Tito Zeman (1915-1969) : prêtre slovaque, martyr catholique ;
 Walter Zeman (1927-1991) : footballeur autrichien ;
 Zdeněk Zeman (1947) : entraîneur tchèque de football, naturalisé Italien.

Autres 
 Zeman, un personnage fictif de Yu-Gi-Oh! 5D's.

Homonymie de patronyme